The Traitor – film del 1911 prodotto dalla Urban Trading Company
 The Traitor – film del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
 The Traitor – film del 1914 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 The Traitor – film del 1915 diretto da Cecil M. Hepworth
 The Traitor – film del 1916 diretto da Milton J. Fahrney
 The Traitor – film del 1924 diretto da Ernst Laemmle
 The Traitor – film del 1936 diretto da Sam Newfield
 The Traitor – film per la televisione del 1959 diretto da Gerard Glaister